Gorući grm može označavati:
 Gorući grm, pojava u Bibliji
 Gorući grm (Rutaceae), bijeli jasenak,  Dictamnus albus, biljna vrsta iz porodice Rutaceae
 Gorući grm (Celastraceae), krilasta kurika, okriljena kurika,  Eunymus alatus, biljna vrsta iz porodice  Celastraceae